Суперкубок Португалії з футболу 1999 () — 21-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон Португалії «Порту» та володар кубка Португалії «Бейра-Мар».
За сумою проведених першого та повторного матчів (7 та 15 серпня 1999 року) перемогу з рахунком 5:2 здобув «Порту».

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок Португалії на transfermarkt

1999
Португалія
1999 у португальському спорті